Die Spielzeit 2017/18 war die 69. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Die Saison beginnt am 30. August.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 14 Spielen anhand der von der SHL bestimmten Zusammenstellung.

(Jeder Spielt zweimal gegen Teams aus der gleichen Gruppe plus ein Mal gegen jedes Team der anderen Gruppe. Ein letztes, 14. Spiel entsteht via Kreuzspiele (Gruppe A1 : Gruppe B5, A2:B4, A3:B3, A4:B2, A5:B1). Somit treffen alle Mannschaft auf ein Team aus der anderen Gruppe ein zweites Mal)

(Gruppen A & B ergeben sich durch die Rangirrungen der letzten Saison; Gruppe A: 1, 4, 6, 8 und 10/Aufsteiger; Gruppe B: 2, 3, 5, 7 und 9)

Danach wird eine Finalrunde als Doppelrunde mit den besten 6 Mannschaften aus der Hauptrunde gespielt. (je 10 Spiele)

Die Mannschaften auf den Rängen 7 bis 10 aus der Hauptrunde spielen eine Abstiegsrunde mit je 10 Spielen (vom SHV bestimmten Modus). Anschließend nehmen die Mannschaften auf den Rängen 7 und 8 am Playoff teil. Die Mannschaften auf den Rängen 9 und 10 ermitteln in einem Playout den direkten Absteiger.

Nach der Final bez. Abstiegsrunde findet ein Playoff statt. der Erste der Finalrunde spielt gegen den Zweiten der Abstiegsrunde, der Zweite der Finalrunde gegen den Ersten der Abstiegsrunde, der Dritte der Finalrunde gegen den Sechstens der Finalrunde und der Vierte gegen den Fünften der Finalrunde.

Hauptrunde

Rangliste

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Abstiegsrunde

Rangliste 

Stand: 29. Juli 2017

Playout Final

Finalrunde

Rangliste 

Stand: 29. Juli 2017

Playoff

Play-off-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Meistermannschaft von Wacker Thun

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Einzelnachweise 

2017 2018
Handballsaison 2017/18